Gaven kan henvise til:

 Gaven (film fra 1992) – dansk kortfilm fra 1992 instrueret af Frants A. Pandal
 Gaven (film fra 2007) – dansk kortfilm fra 2007 instrueret af Anna Goldblum Treiman
 Gaven (film fra 2008) – dansk dramafilm fra 2008, der er instrueret af Niels Gråbøl